Булла:

Фамилия 
 Булла, Виктор Карлович (1883—1938) — российский и советский фотограф.
 Булла, Карл Карлович (1855/1853—1929) — российский фотограф немецкого происхождения.
 Булла, Макс (1905—1990) — австрийский шоссейный велогонщик.

Топоним 
 Булла — одно из названий острова Хяря Зиря в каспийском море.
 Булла-Дениз — газоконденсатное месторождение в Азербайджане.
 Булла-Регия — восточная столица нумидийского царя Массиниссы.
 Булла (Брестская область) — деревня в Брестской области Белоруссии.
  — тауншип в штате Виктория, Австралия.

Другое 
 Булла — основной документ римских пап.
 Булла — амулет, которые носили римские мальчики.
 Булла — медицинский термин, дословно значащий «пузырь».
 Булла — бухарская монета неправильной формы из латуни.

См. также 
 Була

Примечания